Аранрот (Аран-рот; ) — гавар на востоке области Утик Великой Армении.

Уже в конце XIX века епископ Макар (Бархударянц) свидетельствовал:

География 
На севере Аранрот граничил с гаваром Ути Арандзнак, на западе с Мециранком, на юго-западе - с Пианком, на юге - с Муханком, на юго-востоке с гаваром Три, а на северо-востоке естественной границей Аранрота и Кавказской Албании служила река Кура.

На территории Аранрота, а точнее на границе Аранрота и арцахских провинций Мециранк, Пианк и Муханк находился и поныне находится древний город Тигранакерт, один из четырёх древнеармянских городов с таким названием, предположительно, основанный Тиграном II в I веке до н. э..

В Аранроте находился Королевский родник - Аркаякан (Արքայական աղբյուր), а также река с такием же названием. На сегодняшний день бо́льшая часть Аранрота занимает восточную часть Аскеранского района непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которая согласно административно-территориальному делению Азербайджана соответствует его Агдамскому району.

См. также 
 Утик
 Административное деление Великой Армении

Ссылки 
 Административное деление Великой Армении на сайте akunq.net 
 Карта провинции Утик

Литература 
 Ինճիճյան Ղ., Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց, Վնտ., 1822
 Հարությունյան Բ., Մեծ Հայքի վարչա-քաղաքական բաժանման համակարգն ըստ “Աշխարհացոյց”-ի
 Երեմյան Ս., Հայաստանը ըստ “Աշխարհացոյց”-ի, Երևան, 1963
 Ուլուբաբյան Բ.Ս., Դրվագներ Հայոց Արևելից կողմանց պատմության IV-VII դդ., Երևան, 1981

Примечания 

Гавары Утика